Novgorod-traktaten kan henvise til:

 Novgorod-traktaten (1326)
 Novgorod-traktaten (1537)
 Novgorod-traktaten (1557)
 Novgorod-traktaten (1561)